(561) Ингвельда () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X. Он был открыт 26 марта 1905 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь оперы «Ингвельде» Макса фон Шиллингса и главной её героини. Относится к астероидам семейства Фемиды.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Ссылки